Semenzi –  famiglia patriziata veneziana
 Cristina Semenzi da Calvisano – beata
 Giuseppe Girolamo Semenzi – presbitero, scrittore e storico italiano

Pagine correlate 
Semenza